Suurikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suurikari (klippa), Nyland, 
 Suurikari (klippor), Kymmenedalen, 
 Suurikari (ö), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar